Чемпионат Египта по футболу 2001/2002 — 45-й чемпионат Египта, проходивший с 21 сентября 2001 года по 4 июня 2002 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта
 Чемпионат Египта 2001/2002 на goalzz.com
 Чемпионат Египта 2001/2002 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 2002 году
2001 год в Египте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002